Oxilia ist der Familienname folgender Personen:

 Eugène Oxilia (1865–1919), uruguayischer Opernsänger (Tenor)
 Nino Oxilia (1889–1917), italienischer Filmregisseur und Autor